Teenage Mutant Ninja Turtles
The Turtles (band), een popgroep uit de jaren zestig

Zie ook
Turtle